Die Communauté d’agglomération Chambéry Métropole-Cœur des Bauges ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 24. November 2016 gegründet und umfasst 38 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich in der Stadt Chambéry.

Gründung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
Communauté d’agglomération Chambéry Métropole und Communauté de communes du Cœur des Bauges.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Chambery Metropole Coeur des Bauges
Gemeindeverband im Département Savoie
Gegründet 2016